Tom Green es un término que también puede referirse a:
 Tom Green, actor australiano.
 Tom Green, cómico y actor estadounidense.